Сарма — топоним:

Реки
Сарма (река, впадает в Байкал) — в Иркутской области.
Сарма (приток Мокши) — в Нижегородской области.
Сарма (приток Айдара) — в Белгородской области.
Сарма (приток Дона) — в Воронежской области.
Сарма (приток Северной Сосьвы) — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Другое 
 Сарма — самый сильный ветер на Байкале.
 Сарма — деревня в Иркутской области на реке Сарма.
 Сарма — глубокая пещера в Абхазии.
 Сарма — диалектический термин, ранее бытовавшее в русском языке слово, определяющее участок русла в реке, загроможденный крупными камнями и имеющий бурное течение воды; в настоящее время употребляют термин шивера.
 Сарма — собирательное название школ традиции «нового перевода» в тибетском буддизме.
 Сарма — название одного из традиционных балканских блюд из фарша, завёрнутого в листья.